БОС — распространённая аббревиатура:

 «Большой орфографический словарь».
 Базовая организация стандартизации.
 Барабанная операционная система.
 Бездоковая очистка судов.
 Береговая оборона Севера.
 Береговой отряд сопровождения.
 Биологическая обратная связь.
 Биологические очистные сооружения.
 Блок обработки сигнала.
 Борорганические соединения.
 Большая Операционная Система.

См. также 
 Бос